Лапша — многозначный термин, основное значение которого — вид макаронных изделий.

Макаронные изделия 
 Лапша
 Лапша быстрого приготовления
 Стеклянная лапша
 Куксу (лапша)

Топоним 
 Лапша — посёлок в Быховском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Лапша — село в Первомайском районе Нижегородской области России.

Другое 
 Лапша — жаргонное название телефонного распределительного провода
 Лапша — устаревшее жаргонное название разновидности пиломатериала.

См. также 
 Лапша-рыба
 Лапшин